Fuente de Piedra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente de Piedra (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Fuente de Piedra (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar